Ерми́лов — русская фамилия, женская форма Ермилова. Также топоним.

Известные носители 
 Ермилов, Александр Владимирович (1911—1989) — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва. 
 
 Ермилов, Борис Фёдорович (1910—?) — советский строитель, лауреат Ленинской премии.
 
 Ермилов, Виктор Васильевич (1909—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Ермилов, Виталий Юрьевич (род. 1970) — российский футболист.
 
 Ермилов, Геннадий Николаевич (1959) — советский борец классического стиля.
 
 Ермилов, Олег Михайлович (род. 1949) — горный инженер, академик РАН.
 
 Ермилов, Пров Михайлович (Садовский; 1818—1872) — российский актёр.

Ермилова 
 Ермилова, Дарья Юрьевна (род. 1967) — российский искусствовед, профессор.
 Ермилова, Инна Александровна — советская и российская телеведущая, диктор.

Топоним 
 Ермилов — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.
 Ермилова — гора на Южном Урале в Катав-Ивановском районе Челябинской области.